hrabstwo Lucas (ang. Lucas County) w USA, w stanie Iowa
 hrabstwo Lucas (ang. Lucas County) w USA, w stanie Ohio